Макрѝ̀но (, катаревуса Μακρίνον, Макринон) е село в Северозападна Гърция, дем Загори, област Епир. Селото има 65 жители (2001).

История

Личности 
Родени в Макрино
  Йоаникий Загорисиос (Загос или Ксефлудис, ? - 1858), гръцки духовник.

Бележки 

Села в дем Загори